Krinner ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Krinner (1967–2017), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Ida Krinner (1926–2001), deutsche Politikerin (CSU)
 Johann Matthias Krinner (1700–1784), oberösterreichischer Baumeister
 Klaus Krinner (* 1938), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Michaela Krinner (1915–2006), deutsche Malerin